Альфа Этники 1984/1985 годов () — 49-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1984/1985
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1984 году
Спорт в Греции в 1985 году